Chesterton je příjmení, které nosí více encyklopedicky významných osob:

 Arthur K. Chesterton (1899–1973) – britský politik a novinář, bratranec Gilberta Keitha Chestertona
 Cecil E. Chesterton (1879–1918) – britský novinář, bratr Gilberta Keitha Chestertona
 Frank Chesterton – britský badmintonista
 George H. Chesterton (1922–2012) – britský kriketista
 Gilbert Keith Chesterton (1874–1936) – britský spisovatel a filosof
 Henry H. Chesterton (cca 1840–1883) – viktoriánský sběratel rostlin
 Paul Chesterton – britský herec

Externí odkazy